KWY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kiwayu (Kenya)